Pojem doktor Smrt nebo dr. Smrt může odkazovat na:

osoby
 Aribert Heim
 Jack Kevorkian

filmy
 Doktor smrt (film, 1993) – americký filmový thriller z roku 1993
 Doktor smrt (film, 2005) – americký filmový thriller z roku 2005
 Doktor Smrt (film, 2010) – americký televizní film z roku 2010 o Jacku Kevorkianovi (v originále You Don't Know Jack)